Wicekonsulat RP w Połtawie () – polska placówka wojskowo-konsularna działająca w latach 1919-1922 w Połtawie na Ukrainie.

Kierownicy konsulatu 
 1919- – Stefan Makowiecki, adiutant wicekonsulatu
 -1922 – Michał Kondracki, agent konsularny

Przypisy

Bibliografia 
 Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik (opr.): Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 : informator archiwalny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020

Połtawa
Stosunki polsko-ukraińskie
Połtawa